Zytek steht für:

 Zulieferer der Automobilindustrie, siehe auch Zytek Automotive
 die ehemalige Rennsportabteilung von Zytek (Zytek Engineering), siehe auch Gibson Technology